Richard Hamann je lahko:
 Richard Hamann (general)
 Richard Hamann (umetnostni zgodovinar)